Серевілле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 31 км на південь від Ам'єна, 34 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Серевілле на сайті французького Національного інституту географії
 Серевілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серевілле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серевілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серевілле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза